Szwajcaria:
 Stocken-Höfen – gmina w kantonie Berno, w okręgu Thun

Osoby:
 Eduard von Stocken – pruski generał

Zobacz też:
 Stöcken